Ottorino Piccinato (1890-1963) – avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano
 Luigi Piccinato (1899-1983) – architetto, urbanista e accademico italiano
 Paola Piccinato (1932) – doppiatrice e dialoghista italiana